Emma Maria Macfarren (1824-1895) – pianista e compositrice inglese
 George Alexander Macfarren (1813-1887) – compositore e docente inglese
 George Macfarren (1788-1843) – drammaturgo inglese
 Walter Cecil Macfarren (1826-1905) – compositore, musicista e direttore d'orchestra inglese